Adolphe Deledda (1919-2003), un coureur cycliste français ;
 Grazia Deledda (1871-1936), une femme de lettres italienne ;
 Vittoria Bogo Deledda (1967-2020), une femme politique et sénatrice italienne.